Ashmunella edithae är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Cheatum 1951. Ashmunella edithae ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
edithae